Турецкая бригада (, , кодовое наименование Северная Звезда, ,  или Kutup Yıldızı) — пехотная бригада турецкой армии, участвовавшая в Корейской войне в составе сил ООН. Была придана 25-й дивизии Армии США и участвовала в ряде боевых операций. Удостоилась благодарностей от правительств США и Южной Кореи.

Самый яркий эпизод участия турецкого военного контингента в Корейской войне - сражение турецких войск против китайцев у Куну-ри, в результате которого турецкий контингент фактически спас 8-ю и 9-ю армии ООН от окружения китайцами. От изначальной численности турецких солдат, участвовавших в сражении, выжило лишь 20%.

Напомним:

В связи со вступлением в войну Китая, турецкая бригада должна была прикрывать отход 9-го и 8-го корпусов сил ООН. Попадая в окружения и вступая в рукопашные схватки, туркам удалось сдержать армию Китая и дать возможность силам ООН передислоцироваться. От изначальной численности турецких солдат, участвовавших в сражении, выжило лишь 20%

🗣  Дуглас Макартур главнокомандующий силами ООН: «Турки - это герои из героев. Нет ничего невозможного для Турецкой Бригады. Никогда враг не мог прорвать их фронт, даже когда находящиеся рядом американские и британские части были вынуждены отходить. Когда у турок заканчивались боеприпасы, они пристегивали штыки и кидались на врага в рукопашную»

🗣 Эмануэль Шинвелл министр обороны Великобритании: «Мы обязаны спасению тысяч военнослужащих ООН из окружения героизму турецких солдат»

🗣 Джозеф Коллинз американский генерал: «Турецкие силы продемонстрировали успех выше ожидаемого в боях, которые они дали в Корее»

🗣 Уолтон Уокер, командующий 8-й армией: «Героические солдаты героической нации, вы спасли 8-ю и 9-ю армии от окружения, а 2-ю дивизию - от разрушения. Сегодня я пришел сюда, чтобы поблагодарить вас от имени армии ООН»

Формирование 
27 июня 1950 года была принята Резолюция ООН № 83, согласно которой Южной Корее должна была быть оказана военная помощь в борьбе с вторгшимися на её территорию войсками КНДР. Турция стала второй страной после США, ответившей на неё. Турецкое правительство приняло решение направить в Корею бригаду в составе 5000 человек. В состав сформированного подразделения входило три батальона пехоты, артиллерийский батальон и вспомогательные части.

История службы 
В войне участвовали три разных бригады вооружённых сил Турции, которые сменяли друг друга каждый год. Основой первой турецкой бригады, отправившейся в Корею был 241-й пехотный полк, базировавшийся близ Анкары. До численности бригады полк был доукомплектован добровольцами. Бригадой командовал ветеран I мировой войны Тахсин Язычи, который ради этого согласился на понижение в звании.

Передовые части турецких войск прибыли в Пусан 12 октября 1950 года, а основные силы пятью днями позже. Все части перебрасывались морем из порта Искендерун. Бригада встала лагерем вблизи Тэгу и была придана 25-й пехотной дивизии армии США.

Большинство турецких солдат было из маленьких городков и деревень восточной Турции. Они впервые покинули не только страну, но и свои родные места. Кроме того, здесь они впервые встретились с немусульманами. Конечно, между турками и американцами существовали громадные культурные и религиозные различия. Командование американских сил недооценивало эти факторы, равно как и сложности в координации действий ввиду языкового барьера. Сложности для турецких солдат добавляла и нетрадиционная для них пища. Американские пайки, содержащие свинину, были неприемлемы для турецких солдат. В результате специально для них был нанят японский повар. Много внимания привлекал и необычный вид солдат — длинные усы и кинжалы.

Турецким частям были приданы американские офицеры, однако их усилий не хватало для того, чтобы наладить взаимодействие между подразделениями. Проблема, которая сначала казалась незначительной, резко усилилась с началом непосредственных боевых действий.

Несмотря на то, что турецкий контингент был приписан к резерву 8-й Армии США, крах линии фронта после масштабного наступления китайских войск в ноябре 1950 года означал, что турецкие солдаты вынуждены были оказаться в эпицентре боевых действий.

Турецкие войска в период с ноября 1950 года по июль 1953 года приняли участие в следующих сражениях:
 Битва на реке Чхончхонган (ноябрь-декабрь 1950)
 Бои у Кумъянджан-Ни (январь 1951)
 Диверсионная операция Чхорвон — Сеул, оборона Taegyewonni, атака на Bakhar-Kumhva (22-23 апреля 1951)
 Бои за укреплённый пункт Вегас (28-29 мая 1953)

Наибольшие потери бригада понесла в ходе боёв в конце 1950 года. В сражении у реки Чхончхонган бригада потеряла 15 % личного состава и 70 % снаряжения, 218 человек были убиты, 455 ранены, около 100 попали в плен.

Общие потери бригады за три года боевых действий составили — 721 убитыми, 2111 ранеными, 168 пропавшими без вести. В составе бригады в период с 1950 по 1953 год проходило службу 14936 человек.

После заключения перемирия в 1953 году, турецкие войска оставались в Корее на протяжении ещё семи лет. В 1958—1959 годах службу в бригаде проходил будущий президент Турции Кенан Эврен.

Состав бригады 
В состав турецкого контингента в Корее входили следующие подразделения:
 241-й пехотный полк в составе трёх батальонов;
 моторизованный артиллерийский батальон (три батареи по 6 105-мм гаубиц в каждом);
 рота обеспечения;
 батарея ПВО;
 транспортная рота;
 взвод связи;
 противотанковый взвод;
 медицинская рота.

В массовой культуре 
В 1954 году в прокат вышел турецкий фильм «Şimal Yıldızı», посвящённый участию турецких солдат в Корейской войне. Фильм был снят Атыфом Йылмазом, главную роль в нём исполнил Айхан Ышик.

В 2017 году вышел турецкий фильм «Айла» Джана Улькая, события которого посвящены одному из эпизодов корейской войны с участием турецкой бригады. Фильм был номинирован на Оскар от Турции.

Ссылки 
 Şimal Yıldızı на IMDb
 Боевой путь бригады

Иностранная военная интервенция в Корее
Вооружённые силы Турции
Бригады
Воинские части и формирования, созданные в 1950 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1960 году